Awa jezik može označavati:
Awa (transnovogvinejski jezik), transnovogvinejski jezik u Papui Novoj Gvineji
Awa (mon-khmerski jezik), austroazijski jezik u Kini.
Awa-Cuaiquer ili awa, barbakoanski jezik u Kolumbiji.